Pavel Štěpán je jméno více osobností:

 Prof. Pavel Štěpán (pianista) (1925–1998) – pianista a hudební pedagog
 PhDr. Pavel Štěpán (onomastik), Ph.D. (* 1977) – český onomastik, pracovník ÚJČ AVČR
 Pavel Štěpán (balistik) – expert na balistiku, bývalý policista a funkcionář odborové organizace Unie bezpečnostních složek
 sv. Pavel Štěpán

Související články 
 Štěpán (příjmení) – více jmen